— термин из игры го, обозначающий ход или последовательность ходов, завлекающих соперника в ловушку; если соперник не знает правильную последовательность ходов, то он попадает в крайне неблагоприятную для себя локальную позицию; если соперник знает, как правильно ответить на ход-ловушку, то чаще всего, результат становится неблагоприятным для того, кто начал розыгрыш хамэтэ. В большинстве случаев розыгрыш хамэтэ приводит к ухудшению позиций одной из сторон, однако существуют некоторые хамэтэ, варианты розыгрыша которых приводят к сбалансированной позиции. Хамэтэ тесно связаны с дзёсэки, поскольку чаще всего хамэтэ возникают при отклонении от стандартных последовательностей при розыгрышах угла. Хамэтэ могут быть рассчитаны на достижение различных целей: получение незамедлительного преимущества в локальной позиции, получение небольшого преимущества, создание возможностей, которыми можно воспользоваться далее в игре. Исторические примеры хамэтэ можно найти и изучить в партиях Хонъимбо Досаку (XVII век).

Пример хамэтэ 
Ниже приведён один из классических примеров хамэтэ.

Далее показаны варианты, где соперник попадается в ловушку, соответственно, хамэтэ срабатывает, и вариант, опровергающий это хамэтэ (после розыгрыша соперник получает более благоприятную локальную позицию).

Литература

Примечания

Ссылки 
 Хамэтэ — Библиотека Сэнсэя
 Подробное объяснение одного из хамэтэ с вариантами развития
 Задачи на игру против ловушек-хамэтэ
 Хамэтэ с хоси
 Хамэтэ с комоку и такамоку

Терминология го